Le tournoi Carol Weymuller Open 2000 est l'édition 2000 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 11 au 15 octobre  2000 à New York. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série. 

Leilani Joyce s'impose en finale face à Linda Elriani.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2000
Sport à New York en 2000
Squash en 2000